Осва́льдо Субельди́я (; 9 мая 1927, Буэнос-Айрес — 17 января 1982, Медельин) — аргентинский футболист и тренер.

Биография 
В молодости Субельдия славился умной, интеллектуальной игрой в нападении, выступая за такие команды, как «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс» и «Атланта» (все — Буэнос-Айрес). Выступал Освальдо и за сборную Аргентины.

В «Атланте» Субельдия начал тренерскую карьеру в 1961 году. В 1965 году он не совсем удачно работал на посту главного тренера национальной команды, а затем возглавил «Эстудиантес» из Ла-Платы. За период работы с «Эстудиантесом» Субельдия произвёл настоящую революцию в этом доселе провинциальном клубе и в футболе вообще.

Первая победа пришла в 1967 году, когда «студенты» стали впервые чемпионами Аргентины в профессиональную эру, выиграв турнир Метрополитано. Заняв в турнире Насьональ того же года второе место, «пинчарратос» квалифицировались в Кубок Либертадорес 1968. «Эстудиантес» сначала завоевал главный южноамериканский клубный трофей, а затем обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Межконтинентальный кубок. Ту команду прозвали la tercera que mata, трёхкратные убийцы. Как в Аргентине и Южной Америке, так и в Европе (в результате игр за МК), большинство футбольных болельщиков и специалистов крайне скептически относились к этой команде, а многие просто ненавидели. Игроки «Эстудиантеса» не гнушались вести грязную и жестокую борьбу на поле, применяя изощрённые хитрости на пути к победе. Во многом именно их грязная игра способствовала утрате интереса к участию в матчах за Межконтинентальный кубок, до тех пор, пока в 1980 году его не взяла под свою опеку японская Toyota.

Как бы то ни было, пользуясь правом участия в следующих розыгрышах Кубка Либертадорес на правах победителей, «Эстудиантес» фактически забросил дела в национальном первенстве, и сконцентрировался на победах в этом турнире. После трёх подряд побед команда дошла и до финала 1971 года, где была, наконец, обыграна уругвайским «Насьоналем», однако Субельдия уже покинул команду в 1970.

После некоторого перерыва Освальдо возглавил в 1974 году «Сан-Лоренсо», с которым тут же выиграл чемпионат страны (Насьональ). В 1976 и 1981 годах приводил «Атлетико Насьональ» к победам в чемпионате Колумбии.

Умер Освальдо Субельдия 17 января 1982 года в возрасте 54 лет от сердечного приступа во время просмотра гонок на ипподроме.

Учеником Субельдии был один из самых выдающихся тренеров в истории мирового футбола Карлос Билардо, который выступал под его началом в «Эстудиантесе» во второй половине 1960-х, а затем возглавил эту команду в 1971 году. Билардо посвятил Субельдии титул чемпионов Аргентины 1982 года (Метрополитано), к которому привёл «Эстудиантес», и победу на чемпионате мира 1986 года сборной Аргентины.

Награды

Как тренер 
  Чемпион Аргентины (2): 1967 (Метрополитано), 1974 (Насьональ)
  Чемпион Колумбии (2): 1976, 1981
  Обладатель Кубка Либертадорес (3): 1968, 1969, 1970
 / Обладатель Межамериканского кубка (1): 1969
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1968

Фотогалерея

Ссылки 
 История «Эстудиантеса»
 Статья на сайте болельщиков «Эстудиантеса»
 Статья на блоге болельщиков «Атлетико Насьоналя»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Атланта» Буэнос-Айрес
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры сборной Аргентины по футболу
Тренеры ФК «Атлетико Насьональ»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Эстудиантес»